Embleton peut désigner :

Toponymie

En Australie 
 , un quartier de Perth

Au Royaume-Uni 
 , un village du comté de Durham
 , un village du comté de Cumbria
 Embleton, un village du comté de Northumberland